Le Chat chapeauté (The Cat in the Hat) est un livre pour enfants du Dr. Seuss (1957). Il a connu plusieurs adaptations, notamment :
 The Cat in the Hat, un special américain de 1971 ;
 Le Chat chapeauté, film américain de Bo Welch (2003).
 Le Chat chapeauté, série télévisée britannique (2010)